

Persone 
Gaio Giulio Cesare è il nome di diversi membri della gens Iulia:
Gaio Giulio Cesare Strabone Vopisco, pontefice, questore ed edile, ucciso nell'87 a.C.;
Gaio Giulio Cesare, pretore nel 92 a.C., padre del successivo;
Gaio Giulio Cesare, dittatore a vita della Repubblica romana, padre adottivo del successivo;
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore romano.

Per i membri della dinastia giulio-claudia, vedi:
Gaio Cesare

Altro 
 Gaio Giulio Cesare – film del 1914 diretto da Enrico Guazzoni